Юрий Бурлака:
 Бурлака, Юрий Максимович (род. 1962) — советский и молдавский футболист.
 Бурлака, Юрий Петрович (род. 1968) — российский артист балета, педагог и балетмейстер-постановщик, заслуженный артист России (2000).